Raffaele Pastore – imprenditore italiano
 Raffaele Pastore – politico italiano